Плавание на XXVII летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины 

*—участвовали только в предварительном заплыве

Страны

Литература

Навигация